Pieter Brueghel stariji
 Pieter Brueghel mlađi